Aleksandar Jevtić – calciatore serbo
 Bogoljub Jevtić – politico jugoslavo
 Darko Jevtić – calciatore svizzero
 Miroljub Jevtić – politologo e accademico serbo
 Olivera Jevtić – maratoneta e mezzofondista serba
 Živorad Jevtić – calciatore jugoslavo